Буэнавентура Вильямайор  (род. 4 мая 1967, Mauban, Quezon) — сингапурский, ранее филиппинский, шахматист, гроссмейстер (2000). Тренер.

В составе сборной Филиппин участник 5-и Олимпиад (1994, 1998—2002, 2008).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Филиппин
Шахматисты Сингапура